Виктор Мануйлов:
 Мануйлов, Виктор Андроникович (1903—1987) — российский литературовед.
 Мануйлов, Виктор Васильевич (род. 1935) — советский российский писатель